Die Unicorn World Pairs Championship 1976 war ein Dartsturnier, das am 19. und 20. März 1976 im West Centre Hotel, Fulham (London), ausgetragen wurde. Hauptsponsor war der Ausrüster Unicorn. Das Preisgeld betrug £ 2900, davon £ 2000 für die Gewinner, die Australier George Foster und Kevin White, die im Finale die Belgier Omer Bauwens und Willy Delaere mit 3:0 Legs besiegen konnten.

Teilnehmer

Turnierplan

Nachweise 
 Derek Brown: Guinness Book of Darts. London 1981, ISBN 0-85112-229-9, S. 152.
 Jacques Nieuwlaat: World Pairs Championship 1976. In: mastercaller.com, abgerufen am 18. Dezember 2021.

Dartveranstaltung 1976
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham